Chambord kan syfta på:

 Chambord (likör) – en fransk likör

Geografi

Frankrike 

 Chambord, Eure, 
 Chambord, Loir-et-Cher, kommun, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Slottet i Chambord – ett franskt slott

Kanada 

 Chambord (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean,